Smolej ist der Familienname folgender Personen:

Thomas Smolej (* 1982), österreichischer Schauspieler und Regisseur
Tone Smolej (* 1972),  slowenischer Literaturhistoriker und Hochschullehrer